Deux ouvrages antiques d'histoire grecque portent ce nom :
 Les Helléniques d'Oxyrhynque, d'auteur incertain (fin du  ?) ;
 Les Helléniques de Xénophon ().